Marau kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marau (ort), Rio Grande do Sul, 
 Maraú (ort), Bahia, 
 Maraú (kommun), Bahia, 
 Marau (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar